Meclemburgo-Schwerin si può riferire a:

Ducato di Meclemburgo-Schwerin (1352-1815), ducato del Sacro Romano Impero e membro della Confederazione del Reno
Granducato di Meclemburgo-Schwerin (1815-1918), granducato della Confederazione germanica e della Confederazione Tedesca del Nord, poi parte dell'Impero tedesco
Stato libero di Meclemburgo-Schwerin (1918-1933), stato della Repubblica di Weimar

Pagine correlate 
Meclemburgo (disambigua)
Meclemburgo-Strelitz